Крынице () — топоним в Польше:

Населённые пункты 
 Крынице — деревня в Томашувском повяте Люблинского воеводства.
 Крынице — деревня в Белостокском повяте Подляского воеводства.

Гмины 
 Крынице — сельская гмина Томашувском повяте Люблинского воеводства.